Amphoe Pak Kret (Thais alfabet: ปากเกร็ด) is een district van de provincie Nonthaburi in Thailand. Dit district is op zijn beurt weer onderverdeeld in 12 tambon (gemeenten), te weten:

Pak Kret
Nonthaburi (provincie)